Hitler é o apelido (sobrenome) de uma família e pode se referir a:

 Adolf Hitler, militar e político alemão
 Paula Hitler, irmã de Adolf
 Alois Hitler, pai de Adolf
 Edmund Hitler, irmão mais novo de Adolf
 Klara Hitler, mãe de Adolf